Rocky Island (en français ) est le nom de plusieurs îles et îlots :

Australie 
 Rocky Island, située dans l'État du Queensland.

Canada 
 Rocky Island, située dans la province de Colombie-Britannique ;
 Rocky Island, située dans la province du Manitoba ;
 Rocky Island, située dans la province de Nouvelle-Écosse ;
 Rocky Island, située dans la province de l'Ontario.

États-Unis 
 Rocky Island, située dans l'État de Floride ;
 Rocky Island, située dans l'État de Pennsylvanie ;
 , une des îles des Apôtres, dans l'État du Wisconsin.

Irlande 
 , située dans la province de Munster.